

Patronyme 

 Enzo Pakihivatau (1996-), joueur français de rugby à XV ;
 Laurent Pakihivatau (1973-), joueur français de rugby à XV.

Homonymie de patronyme